Nadine, de Franstalige variant van Nadia, een voornaam
 Nadine (2007), een Nederlandse film uit 2007
 Nadine (1987), een Amerikaanse film uit 1987
 Nádine (zangeres), een Zuid-Afrikaanse zangeres
 Nadine (Chuck Berry), een lied van Chuck Berry uit 1964
 Nadine (orkaan), een orkaan van het Atlantisch orkaanseizoen 2012